Andy puede referirse a:
Andy Barron, futbolista neozelandés.
Andy Biersack, cantante estadounidense.
Andy Gibb, cantante pop británico.
Andy Goldstein, fotógrafo argentino.
Andy Kaufman, cómico estadounidense.
Andy Murray, tenista escocés.
Andy Roddick, tenista estadounidense.
Andy Schleck, ciclista luxemburgués.
Andy Summers, músico británico.
Andy Warhol, artista estadounidense.
Andy Williams, cantante estadounidense. (f.2012)
Andy, personaje de la serie neozelandesa La Tribu.
Andy, la mascota del sistema operativo Android.
Andy Davis, personaje de la franquicia de Toy Story